Heimhof ist der Ortsname von

 Heimhof (Bärnau), Gemeindeteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Heimhof (Reichenbach), Gemeindeteil der Gemeinde Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Heimhof (Ursensollen), Gemeindeteil der Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
Siehe auch:
 Burg Heimhof
 Heimhof (Wohnhausanlage), ein Gemeindebau und das einzige Einküchenhaus in Wien